Anatole Hugot (1836-1907), homme politique français ;
 Antoine Hugot (1761-1803), flûtiste et compositeur français ;
 Charles Hugot (1857- ?), dramaturge français, fils d'Eugène ;
 Charles Hugot (1815-1886), peintre, aquarelliste, aquafortiste et lithographe français ;
 Claude Hugot (1929-1978), joueur d'échecs français ;
 Émile Hugot (1904-1993), homme d'affaires réunionnais ;
 Emmanuel Hugot (1981- ), astrophysicien français ;
 Eugène Hugot (1819-1904), dramaturge et chansonnier français ;
 Jean-Paul Hugot (1948-2013), homme politique français ;
 Jean-Pierre Hugot (1948- ), dessinateur et caricaturiste français ;
 Nicolas Hugot (1749-1815), homme politique français ;
 Pierre Hugot-Derville (1851-1937), homme politique français.